Lewan est un patronyme pouvant désigner :

Patronyme 
 (né en 1941), compositeur américano-polonais ;
Taylor Lewan (né en 1991), joueur américain de football américain.

Homonymie de patronyme